Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1997 was de 11e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Vier landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in van 4 tot en met 10 januari 1997 in Tahiti. Australië werd voor de achtste keer winnaar van het toernooi. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1997. De winnaar van het toernooi, Australië, kwalificeert zich voor dat toernooi.

Groepsfase

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1997
Voetbal in Frans-Polynesië